Helicometrina är ett släkte av plattmaskar. Helicometrina ingår i familjen Opecoelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Helicometrina